«Samurai Jack: The Amulet of Time» (прибл. «Самурай Джек: Амулет времени») — экшн видеоигра, разработанная британской студией Virtucraft и изданная от BAM! Entertainment для Game Boy Advance. Игра основанная на мультсериале «Самурай Джек» и была разработана после конца лицензионного соглашения между Cartoon Network и BAM! Entertainment в январе 2002 года. Она была выпущен во всём мире 25 марта 2003 года.

Геймплей 
Игра является квестом, где Джек проходит через семь областей, чтобы получить элементы драгоценных камней амулета, которые могут отправить его обратно в его собственное время. По мере того, как собирается больше драгоценных камней, игрок открывает больше оружия и способностей Джека, таких как суперпрыжок и боевой молот.

Критика 

Согласно сайту Metacritic, игра получила «смешанные» отзывы. Крейг Харрис из IGN назвал сходство игры с «Metroid» и недавними играми «Castlevania» хорошим дизайном, но сказал, что игре не хватает оригинальности.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2003 года
Игры для Game Boy Advance
Игры только для Game Boy Advance
Самурай Джек
Компьютерные игры по мотивам сериалов